Сезон 1996/1997 стал для Реал Мадрида 66-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Спонсоры

Форма 

 Поставщик:  / Спонсор:

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Реал Мадрид»